Katha — рід метеликів родини Ведмедиці (Arctiidae).

Види 
 Katha conformis (Walker, 1854)
 Katha depressa (Esper, 1787)
 Katha laevis (Butler, 1877)
 Katha magnata (Matsumura, 1927)
 Katha moorei Leech, 1890
 Katha nankunshanica Dubatolov, Kishida et M. Wang, 2012
 Katha nigropoda (Bremer et Grey, 1852)
 Katha prabana (Moore, 1859)
 Katha rungsi (de Toulgoët, 1960)
 Katha suffusa (Leech, 1899)

Примітки

Посилання 

 Dubatolov, V.V. ; Y. Kishida & M. Wang, 2012: New records of lichen-moths from the Nanling Mts., Guangdong, South China, with descriptions of new genera and species (Lepidoptera: Arctiidae: Lithosiinae). Tinea 22 (1): 25-52.

Ведмедиці
Роди лускокрилих